Linnaeus se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl von Linné
 Carolus Linnaeus